31 – rok
 31 p.n.e.
 31 (liczba)